Сент-Иле́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Мюре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31486.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 25 км к юго-западу от Тулузы.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1078 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 705 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 542 были экономически активными, 163 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 78,7 %). Из 542 активных жителей работали 492 человека (259 мужчин и 233 женщины), безработных было 50 (19 мужчин и 31 женщина). Среди 163 неактивных 75 человек были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна